Der Ausdruck Streptomyceten, auch Streptomyzeten (altgriechisch στρεπτομύκητες, „Halskettenpilze“, von στρεπτός „Halskette“ und μύκης mýkēs „Pilz“, nimmt Bezug auf die Sporenketten) ist mehrdeutig. Folgende verschiedene Bakterien-Taxa werden damit bezeichnet:
 Die Gattung Streptomyces, die eine große Anzahl Arten umfasst,
 Die Familie Streptomycetaceae, die neben der artenreichen Gattung Streptomyces auch weitere, weniger artenreiche Gattungen umfasst.